Nishiya ist der Familienname folgender Personen:

 Futoshi Nishiya (1982–2019), japanischer Charakterdesigner, Animateur und Anime-Regisseur
 Kazuki Nishiya (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Momiji Nishiya (* 2007), japanische Skateboarderin 
 Yūki Nishiya (* 1993), japanischer Fußballspieler